Леа-Мелисса Мутуссами (; род. 18 октября 1997 в Париже) — алжирская саблистка.

Биография 
Она фехтует с семи лет.

Её дедушка и мать происходят из Алжира, а отец — из Франции. В сентябре 2011 года решила представлять Алжир.

Леа-Мелисса выступала на Олимпийских играх 2012 года, где заняла последнее, 32-е место в индивидуальной сабле. В первом раунде она уступила россиянке Софье Великой 6:15. Она стала самым молодым фехтовальщиком и самым молодым представителем Алжира в истории Олимпийских игр.

На Игры она квалифицировалась в апреле 2012 года, победив Плул Адел из ЮАР на африканском квалификационном турнире. Её тренером является Херве Бидад.

В мае 2013 года Леа-Мелисса заявила, что хочет выступать за Францию, потому что она не может развиваться в Алжире.

Она планирует изучать медицину.

Примечания

Источники

Ссылки 
 
 
 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 18 октября
Родившиеся в 1997 году
Родившиеся в Париже
Фехтовальщики Алжира
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2012 года